Bristol & District League 1892–93 var den første sæson af den engelske fodboldliga Bristol & District League, som i 1895 skiftede navn til Western Football League. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Warmley FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Western League

Noter 

Sæsoner i Western Football League
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893